Ла Навидад има више значења:

 Ла Навидад, Ел Милагро (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Навидад (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Навидад, Хилберто Мартинез (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Навидад (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Навидад (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику